Tymaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tymaniwka (Schostka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka
 Tymaniwka (Tultschyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn